Зо́я Разу́мниковна Ко́четова (по мужу Немирович-Данченко; , Санкт-Петербург — ) — академическая певица, артистка московской оперы.

Биография 
Образование получила в Московской консерватории под руководством своей матери А. Д. Александровой-Кочетовой. Обладала хорошо обработанным высоким драматическим сопрано; в 1880—83 солистка московского Большого театра (дебютировала в 1879 в партии Джильды); на сцене московской оперы с 1881 пела с успехом партии Джильды («Риголетто»), Маргариты («Фауст»), Антониды («Жизнь за царя»), Наташи («Русалка» А. Даргомыжского), Людмилы («Руслан и Людмила»), Маргарита Валуа, Лючия ди Ламмермур, Джильда, Виолетта, Офелия, Динора и др.

В 1883 году Кочетова гастролировала с не меньшим успехом на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра и вскоре 1884 уехала за границу, выступая на лучших сценах Италии и Испании. Оставила сцену в 1888 году из-за болезни лёгких. Принимала участие в концертах. С 1891 года жила в Москве. 

Зоя Разумниковна Кочетова умерла 30 марта (11 апреля) 1892 года.

Примечания

Литература 
 Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. 1873—1889. — Л., 1973. С. 187—188.
 З. Р. Кочетова. (Некролог) // Дневник артиста. 1892. № 3. С. 42—45.
 
 

Выпускники Московской консерватории
Оперная труппа Большого театра
Сопрано
Похороненные в некрополе Донского монастыря